Mit Herthasee werden mehrere Seen bezeichnet:

 Herthasee (Berlin) im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf
 Herthasee (Rügen) im Nationalpark Jasmund auf Rügen
 Herthasee (Holzappel) in Rheinland-Pfalz
 Herthasee (Hörstel) in Hörstel im Tecklenburger Land mit  Campingplatz
 Herthasee (Trebsen/Mulde) See und Flächennaturdenkmal, Landkreis Leipzig

Ähnlich bezeichnet wird der Herthateich in Halle (Saale).